Мельгар ():

Топонимы 
 Мельгар — одна из 13 провинций перуанского региона Пуно.
 Мельгар-де-Абахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Мельгар-де-Арриба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Мельгар-де-Тера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Мельгар-де-Фернаменталь — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Мельгар-де-Юсо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Прочее 
 Мельгар — перуанский футбольный клуб из города Арекипа.
 Мельгар Кастро, Хуан Альберто — гондурасский политический деятель, президент Гондураса (1975—1978).
 Мельгар, Кевин (род. 1992) — панамский футболист.
 Мельгар, Мариано (1791—1815) — перуанский поэт.
 Мельгар Вальдьесо, Хосе Фабио — перуанский юрист, дипломат, политический и государственный деятель.